Por Bartlett pode estar à procura de:
Bartlett (Illinois)
Bartlett (Kansas)
Bartlett (Nebraska)
Bartlett (Nova Hampshire)
Bartlett (Tennessee)
Bartlett (Texas)

Desambiguação